Шанель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шанель, Джулия (урождённая Джулия Пинель; род. 1973) — французская порноактриса, фотомодель и актриса телевидения.
 Шанель, Коко (настоящее имя Габриэ́ль Бонёр Шане́ль; 1883—1971) — французский модельер, основавшая модный дом Chanel.
 Шанель, Пьер (1803—1841) — французский католический священник и миссионер.
 Шанель (1988—2009) — американская собака-долгожительница, прожившая 21 год.
 Шанель, Элен (род. 1941) — французская актриса русского происхождения.
 Прочее 
 «Шанель» — музыкальный альбом российской шансон исполнительницы Ирины Круг, вдовы Михаила Круга.

 См. также 
 Chanel — французская компания по производству одежды и предметов роскоши.
 Chanel No. 5
 Chanel 2.55